A Royal League (Liga Real Escandinava) é um torneio anual de futebol disputado por equipas dos países escandinavos (Noruega, Suécia e Dinamarca). Inicia-se após o término dos campeonatos regulares nos dois primeiros países, entretanto, ocorre enquanto na Dinamarca se está a meio da época. Os quatro mais bem classificados de cada um dos três países participam no torneio.

Houve uma discussão para a expansão da competição com a inclusão dos vencedores do Landsbankadeild e Veikkausliiga.

A primeira edição teve início em 11 de Novembro de 2004, e foi ganha pelo Copenhague ao Gotemburgo nos penaltis.

A segunda edição foi também ganha pelo Copenhague ao Lillestrom, em 6 de Abril de 2006.

A terceira edição foi ganha novamente por um time dinamarquês, mas não o Copenhague (Vice-Campeão da mesma) e sim o Brondby.

A temporada de 2007-08 foi cancelada por problemas financeiros.

Regras
 As doze equipes participantes são distribuídas por três grupos. Os membros de um grupo jogam dois jogos com cada um dos adversários, sendo um jogo em casa e outro fora. Os dois melhores de cada grupo, e os dois melhores terceiros classificados jogam as quartas de final, em regime de eliminação em jogo único.

Finais

Desempenho por clube

Resultados por país

Ligações externas
 Superliga
 Tippeligaen
 Allsvenskan
 Campeonato Nórdico de Futebol
 Baltic League
 Royal League: página oficial